Ramblewood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ramblewood (Indiana)
 Ramblewood (Maryland)
 Ramblewood (New Jersey)
 Ramblewood (Berks County, Pennsylvania)
 Ramblewood (Centre County, Pennsylvania)